City Nord kan syfta på:

City Nord – en kontorsstadsdel i Hamburg, Tyskland
City Nord, Bodø – ett köpcentrum i Bodø i Norge